

Ім'я 

Андро́нік () — чоловіче ім'я, грецька форма імені Андроник.
 Андронік I Комнін) (бл. 1120—1185) — імператор Візантії (1183—1185) з династії Комнінів.
 Андронік II Палеолог (1259—1332) — імператор Візантійської імперії з 1282 по 1328.
 Андронік III Палеолог (1297—1341) — імператор Візантійської імперії з 1328 по 1341.
 Андронік IV Палеолог (1348—1385) — імператор Візантійської імперії з 1376 по 1379.
 Андронік V Палеолог (1400—1407) — імператор співправитель Візантійської імперії з своїм батьком Іоанном VII Палеологом.
 Андронік Родоський (I ст. до н. е.) — давньогрецький філософ I ст. до н. е., очільник школи перипатеків у Римі.

Прізвище

Див. також 
 Андронікашвілі
 Андроников
 Андронівка
 Андронівська культура

Чоловічі імена